62-й чемпионат Армении по шахматам прошёл с 5 по 15 октября 2002 года в Ереване. Первыми финишировали четыре участника. По дополнительным показателям чемпионом стал Левон Аронян.

Таблица

Ссылки 
 

Чемпионаты Армении по шахматам
2002 год в шахматах
Октябрь 2002 года
Спорт в Армении в 2002 году
Спортивные соревнования в Ереване